Bruno Warendorp ist der Name folgender Personen:

* Bruno Warendorp († 1341) (1255?–1341), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Bruno von Warendorp († 1369), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Bruno Warendorp († 1411), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Bruno Warendorp († 1457), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck